Jonas Schuster (ur. 25 sierpnia 2003) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Innsbruck Bergisel. Drużynowy mistrz świata juniorów z 2022, medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy.

Jego ojciec, Werner Schuster, także uprawiał skoki narciarskie, a następnie był trenerem tej dyscypliny sportu.

Przebieg kariery 
W zawodach FIS Cupu zadebiutował w lutym 2019, zajmując 63. miejsce w Villach. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2021 dzięki zajęciu 4. lokaty w Lahti. W styczniu 2022 zwyciężył w zawodach FIS Cupu w Zakopanem. Wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022 – indywidualnie zajął 6. miejsce, a w konkursie drużynowym zdobył złoty medal. Wystąpił również na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zdobył trzy medale – złoty indywidualnie i w drużynie męskiej oraz srebrny w mikście. 28 sierpnia 2022 po raz drugi w karierze zwyciężył w zawodach FIS Cupu – miało to miejsce w Einsiedeln. 17 września 2022 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 35 i 19. lokatę w Stams. 25 września 2022 po raz pierwszy w karierze wystartował w Letnim Grand Prix, zajmując 38. miejsce w Hinzenbach. 18 lutego 2023 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 10. lokatę w Râșnovie.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Schustera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Schustera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2003